Au jeu de go, l'utte-gaeshi, snapback ou prise en retour est une tactique de capture. Elle consiste à sacrifier une pierre pour forcer l'adversaire à mettre un de ses groupes en atari en la capturant. Ce groupe est capturé au coup suivant.

Exemple 

Dans la séquence ci-dessus, Noir capture les pierres marquées d'un triangle par utte-gaeshi. Noir commence par sacrifier une pierre (1). Si Blanc la capture, il met son groupe en atari (2). Noir capture alors le groupe (3).

Notes

Liens externes 
 Prise en retour sur www.jeudego.info.

  

Lexique du jeu de go